Dit artikel geeft een overzicht van transfers in de Eredivisie in het seizoen 2008/09.

Spelers

Trainers/coaches

Eredivisie 2008/09 (mannenvoetbal)/Transfers
Eredivisie 2008/09
Transfers, Eredivisie 2008/09
Transfers, Eredivisie 2008/09